The Stepping Stone – film del 1916 diretto da Reginald Barker e Thomas H. Ince
 The Stepping Stone – film del 1931 diretto da Geoffrey Benstead
 The Stepping Stone – film del 1932 diretto da Dick Huemer
 Stepping Stones – film del 2010 diretto da J.T. Rooney